DBU est un sigle de trois lettres qui peut désigner : 
 1,8-DiazaBicyclo[5.4.0]Undéc-7-ène, en chimie ;                                                                                             
 Deutsche Bundesstiftung Umwelt (en français, Fondation allemande pour l'Environnement) ;
 Dansk Boldspil-Union (en français, Fédération danoise de football)  ;
  (où dBu signifie decibel unloaded), une unité de mesure logarithmique du niveau électrique utilisée en électroacoustique ;
 Dragon Ball Ultimate, un site spécialisé dans l'oeuvre Dragon Ball et tout ce qui lui est concerné

Code
Abréviation